Джон Джексон: Джексон, Джон (1778—1831) — английский художник.
 Джексон, Джон Кинг (1828—1866) — американский юрист и военный.
 Джексон, Джон Хьюлингс (род. 1835) — английский невролог.
 Джексон, Джон (1885—1971) — американский стрелок, олимпийский чемпион 1912 года.
 Джексон, Джон (1887—1958) — английский астроном.
 Джексон, Джон Дэвид (род. 1963) — американский боксёр-профессионал.
 Джексон, Джон Джеймс (род. 1977) — британский бобслеист, пилот.